Aurach steht für:

 Aurach (Toponym), Orts- und Gewässername in Süddeutschland

Orte:
 Aurach (Landkreis Ansbach), Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Aurach (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aurach, historischer Name von Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Aurach, historischer Name von Aurich, Stadtteil von Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Aurach am Hongar, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aurach bei Kitzbühel, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol

Gewässer:
 Aurach (Ager) – zwei rechte Zuflüsse der Ager im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich; flussabwärts:
 Dürre Aurach, Zufluss bei Preising, Markt Regau
 Aurach (Ager), Zufluss zwischen Wankham, Markt Regau und Sicking, Gemeinde Desselbrunn
 Aurach (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach bei Stauden, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aurach (Nassach), linker Zufluss der Nassach (Main) bei Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern
 Aurach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz bei Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Aurach (Regnitz) – zwei linke Zuflüsse der Regnitz in Bayern; flussabwärts:
 Mittlere Aurach, Zufluss gegenüber Bruck, mit rechtem Teilungsarm Altaurach zwischen Neuses und Frauenaurach, alle zur kreisfreien Stadt Erlangen, Mittelfranken
 Aurach (Regnitz, Oberfranken), Zufluss bei Pettstadt, Landkreis Bamberg, Oberfranken
 Aurach, linker Seitenarm der Aurach bei Priesendorf, Landkreis Bamberg, Oberfranken

 Großer Aurachbach, auch Große Aurach, rechter Zufluss der Altmühl bei Neunstetten (Stadt Herrieden), Landkreis Ansbach, Bayern
 Kleine Aurach, rechter Zufluss des Großen Aurachbachs bei Neunstetten (Stadt Herrieden), Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Aurich (Begriffsklärung)
 Oberaurach (Begriffsklärung)
 Unteraurach
 Urach